Mario Kart es una serie de videojuegos de carreras desarrollados y distribuidos por Nintendo como spin-offs de su marca registrada Super Mario y cuentan con la aparición de los personajes de la franquicia de Mario. El primer juego de la serie, Super Mario Kart, fue lanzado en 1992 para la consola Super Nintendo y fue un éxito comercial y crítico.

Hasta la fecha se han lanzado 6 juegos de Mario Kart para videoconsolas de sobremesa, 3 para videoconsolas portátiles y uno para dispositivos móviles. También hay 4 extra para arcade, que no suelen contabilizarse. En septiembre de 2020 con motivo del 35 aniversario de Super Mario, se anunció Mario Kart Live: Home Circuit, donde con la videoconsola Nintendo Switch se controlará coches teledirigidos de los personajes de la serie.

Juegos de la serie

Serie principal 
Super Mario Kart - (1992; Super Nintendo)
Mario Kart 64 - (1996; Nintendo 64)
Mario Kart: Super Circuit - (2001; Game Boy Advance) (Codesarrollado por Intelligent Systems)
Mario Kart: Double Dash!! - (2003; Nintendo GameCube)
Mario Kart DS - (2005; Nintendo DS)
Mario Kart Wii - (2008; Wii)
Mario Kart 7 - (2011; Nintendo 3DS) (Codesarrollado por Retro Studios)
Mario Kart 8 - (2014; Wii U)
Mario Kart 8 Deluxe - (2017; Nintendo Switch)
Mario Kart Live: Home Circuit - (2020; Nintendo Switch)

Serie arcade 
Mario Kart Arcade GP - (2005; Arcade) (Codesarrollado por Namco)
Mario Kart Arcade GP 2 - (2007; Arcade) (Codesarrollado por Namco Bandai)
Mario Kart Arcade GP DX - (2013; Arcade) (Codesarrollado por Namco Bandai)
Mario Kart Arcade GP VR - (2017; Arcade) (Desarrollado por Bandai Namco Entertainment)

Serie móvil 
Mario Kart Tour - (2019; iOS; Android)

Juegos cancelados 
VB Mario Kart - (1995; Virtual Boy)
Mario Motors - (2006; Nintendo DS)

Demos técnicas 
Mario Kart for Nintendo GameCube - (2001; Nintendo GameCube)
Mario Kart XXL - (2004; Game Boy Advance)

Jugabilidad 
Los juegos de Mario Kart, comúnmente han traído a personajes para elegir (como mínimo 8, o más), con las opciones de romper cajas de objetos (Ítem Box), y coleccionar monedas que están en cualquier parte del circuito. Cada juego, además de las carreras o Grand Prix, tiene varios modos de juego, como los que han salido del personaje individual, y multijugador.

El Contrarreloj (Time Trials) es un modo común, que es mayormente hacer un cierto tiempo de carrera que desde los últimos juegos, son con tres champiñones de velocidad; además si se pasa el reto, se puede guardar un fantasma propio. En los juegos de Mario Kart 64, Mario Kart: Double Dash!!, Mario Kart DS y Mario Kart Wii, los creadores del juego ponen fantasmas de ellos mismos si pasan cierto tiempo; aunque en Mario Kart Wii es el único que pone a los fantasmas de los creadores desde el principio, y si los vences, te dan como recompensa ver a los Fantasmas del Personal Expertos. En Mario Kart: Super Circuit y Mario Kart DS se podían enviar fantasmas de amigos a otros. En Mario Kart Wii y Mario Kart 7, estos se pueden descargar de cualquier parte del mundo, con la Red de Nintendo Wi-Fi.

En los Grand Prix, existen cuatro copas habituales: Copa Champiñón (Mushroom Cup), Copa Flor (Flower Cup), Copa Estrella (Star Cup) y Copa Especial (Special Cup), y en algunas aumentan:

 Super Mario Kart: Presenta tres copas en 50cc, y la Copa Especial, que es desbloqueable, solamente en 100cc y 150cc. Se desbloquea pasando las tres copas primeras en el nivel de dificultad 100cc. Cada copa tiene 5 circuitos, haciendo un total de 20 circuitos.

 Mario Kart 64: Contiene 16 circuitos. Presenta las cuatro copas en 50cc, 100cc y 150cc. Introdujo un nuevo modo, llamado "Modo espejo" (Mirror Mode), que, en este juego, se le conoce como modo "Extra", el cual se desbloquea al pasar todas las copas en 150cc.

 Mario Kart: Super Circuit: Contiene 40 circuitos. 20 de los cuales son nuevos y los 20 restantes de Super Mario Kart. Presenta las cuatro copas en todos, con una nueva copa llamada "Copa Centella" (Lightning Cup), que se encuentra entre las copas Flor y Estrella. Para desbloquear la Copa Especial, se debe pasar con un rango aceptable las 4 copas anteriores. Además, no contiene el nivel de dificultad Extra.

 Mario Kart: Double Dash!!: Contiene 16 circuitos. Presenta las cuatro copas y una quinta copa llamada "Recopa" (All-Cup Tour). Esta última contiene todos los 16 circuitos, siempre empezando por Circuito de Luigi y terminando con Senda Arco Iris, mientras que los 14 circuitos restantes aparecen en orden aleatorio. Este juego contiene los niveles de dificultad 50cc, 100cc, 150cc y el modo Espejo, que es desbloqueable. Es el primer juego de la serie en presentar personajes y karts ocultos y el primer juego de la serie hasta la fecha en el que dos personajes van sobre un kart al mismo tiempo, mientras que uno conduce, el otro utiliza los objetos o los roba de otro oponente.

 Mario Kart DS: Las copas contienen dos modos: El Modo "Nitro", que son 16 circuitos nuevos y el modo "Retro" que son circuitos revividos de los 4 juegos anteriores, dando de nuevo la Copa Centella (Lightning Cup). El juego introduce otras tres, que son la Copa Caparazón (Shell Cup), la Copa Plátano (Banana Cup) y la Copa Hoja (Leaf Cup). Este juego da igual las pistas de 50cc, 100cc, 150cc y el desbloqueable Modo Espejo, que se llama 150cc Espejo.

 Mario Kart Arcade GP: Las copas llevan los nombres de los personajes (Mario Cup, Luigi Cup, Wario Cup, Pac-Man Cup, Bowser Cup o Ms. Pac-Man Cup). Presenta objetos y pistas que no se han repetido, así como el modo Contrarreloj (Time Trial), que se llama "Time Attack".

 Mario Kart Arcade GP 2: Es igual que su predecesor, solo que con nuevos personajes y objetos, una pelea al final de cada copa, y monedas llamadas: Monedas Mario. Como invitado viene Mametchi de los Tamagotchis de Japón.

 Mario Kart Wii: Las copas traen los mismos modos de juego, que son 50cc, 100cc, 150cc y el Modo Espejo, también las copas Nitro y copas Retro. Es el primer juego de la serie Mario Kart en el que se utilizan motos y también el primero en el que máximo pueden participar hasta 12 jugadores: hasta 4 controlados por personas y los 8 restantes controlados por el juego.

 Mario Kart 7: Las copas tienen los mismos modos. Son 50cc, 100cc, 150cc y Espejo. Se puede personalizar el kart, eligiendo armazones, neumáticos y las nuevas alas deltas que permiten volar durante algunos segundos. También se puede ir bajo el agua con unas hélices submarinas para todos. Tiene 8 personajes menos, pero hay 4 debutantes.

 Mario Kart Arcade GP DX: Se trata del tercer juego arcade de Mario Kart, secuela de Mario Kart Arcade GP 2. Tendrá la misma dinámica y elementos del juego de Mario Kart 7, además de la inclusión de dos pilotos en un kart. Como invitado viene "Don-Chan" de Taiko no Tatsujin!.

 Mario Kart 8: Tiene los mismos modos, que son 50cc, 100cc, 150cc y Espejo, así como elementos de Mario Kart 7 (volar con las alas deltas y e ir bajo el agua con las hélices submarinas). También se puede utilizar motos e introduce los quads. Pueden participar hasta 12 jugadores como en Mario Kart Wii, mientras que la nueva característica del juego es la revolucionaria forma antigravedad, para correr en las paredes o el techo. Es el primer juego de la serie Mario Kart en incorporar un nuevo nivel de dificultad llamado 200cc, que se consigue adquiriendo el segundo paquete descargable del juego.

 Mario Kart 8 Deluxe: Se trata de una mejora del juego de Mario Kart 8, conteniendo todos los personajes, elementos, cursos, incluso packs descargables (DLC) del título anterior. El juego trae de vuelva objetos que no han vuelto a aparecer en la serie como la Pluma y el Boo, nuevos personajes, como los inkling de la serie Splatoon y otros que quedaron fuera como Bowser Jr/Bowsy, Huesitos y Rey Boo. El modo de batalla Bob-ombardeo vuelve en este título y cada personaje puede obtener hasta dos objetos a la vez como sucedió en Mario Kart: Double Dash!!.

 Mario Kart Tour: Primer juego de Mario Kart lanzado como aplicación, Varios jugadores tratan de ganar carreras multijugador o arcade. Hay varios mundos arcade y personajes, alas deltas y karts que se pueden desbloquear a través de puntos que se consiguen en carreras. También hay ligas multijugador donde cada uno consigue puntos jugando arcade. Al ganar puntos en arcade se consigue subir de posición, y cada cierto tiempo, cuando la temporada termina, el jugador recibe los puntos y una bonificación por la clasificación. Este es el primer juego en incluir a personajes con diferentes vestimentas, vuelven a aparecer los objetos especiales de Mario Kart: Double Dash!! y objetos nuevos, los personajes pueden obtener de 1 hasta 3 objetos y si se obtienen 3 objetos iguales, se entra al estado furor, este es el juego de Mario Kart con más cantidad de personajes.

 Mario Kart Live: Home Circuit: En este título, el jugador controla con su videoconsola Nintendo Switch unos coches teledirigidos de los personajes de la serie. Con una cámara integrada que llevan los coches, el jugador debe cruzar por unos arcos que se colocan en el suelo de una habitación, trazando así su propio circuito. En el juego habrá que enfrentarse contra los esbirros de Bowser. Además, también cuenta con un modo multijugador local de hasta tres jugadores.

Modos de juego 
Cada entrega cuenta con una variedad de diferentes modos. Los cuatro modos siguientes se repiten con mayor frecuencia en la serie:

Grand Prix - Los jugadores compiten en varias "copas", grupos de cuatro circuitos cada una (cinco en Super Mario Kart) con cuatro niveles de dificultad: 50cc, 100cc, 150cc, y Espejo (150cc). A medida que el nivel aumenta, los vehículos irán más rápido. Hay ocho copas en total, divididas en dos tipos: Nitro y Retro. Las copas Nitro presentan la Copa Champiñón (Mushroom Cup), Copa Flor (Flower Cup), Copa Estrella (Star Cup) y Copa Especial (Special Cup). Las copas Retro incluyen pistas de carrera de juegos anteriores y presentan la Copa Caparazón (Shell Cup), Copa Plátano (Banana Cup), Copa Hoja (Leaf Cup) y Copa Centella (Lightning Cup). Los jugadores consiguen puntos según su posición final en cada carrera y los tres mejores jugadores con más puntos en general recibirán un trofeo. Mario Kart 8 es el primer juego de la serie en incorporar un quinto nivel de dificultad en la forma de 200cc.

Contrarreloj (Time Trial) - El jugador hace una carrera totalmente solo, esto con el fin de terminar cualquier circuito en el menor tiempo posible. El mejor tiempo se guarda como un fantasma, con el que el jugador puede competir en su contra en carreras posteriores.

VS - Múltiples jugadores humanos compiten contra otros en cualquier circuito con reglas personalizadas, tales como las carreras de equipo y la frecuencia de objetos. El modo también incluye a un jugador VS carreras y jugadores controlados por el mismo juego para competir en las carreras VS también desde Mario Kart DS.

Batalla (Battle) - Múltiples jugadores humanos utilizan los objetos (ítems) en las batallas para luchar entre sí en una arena cerrada. Cada jugador comienza con tres globos, el objetivo es atacar a los adversarios para que se deshagan de los globos con la ayuda de los objetos, mientras que defiende los suyos; el último jugador que posea al menos un globo gana la partida. Se añadieron diferentes tipos de batalla a medida que la serie avanzaba, así como las batallas de un solo jugador. A partir de Mario Kart Wii, hay un límite de tiempo para cada batalla. En Mario Kart 8, las batallas tienen lugar en circuitos de carrera.

Personajes jugables 
Los personajes se enlistan en orden alfabético.
 
 El personaje es manejable en este juego.
 El personaje no es manejable en este juego.

Notas:
1 En este juego solo se le conoce como "Princesa" (Princess en inglés).
2 En este juego solo aparece en multijugador en descarga DS.
3 En este juego es un personaje desbloqueable.
4 En este juego es un personaje descargable.
5 Aparece en el juego como un cambio de paleta a escoger del personaje.
6 Aparece en variante masculina y femenina.
7 Es jugable solamente en modo VS (si se juega con un solo cartucho).
8 Está disponible como dos personajes diferentes: "Traje A" y "Traje B".
9 No estaba disponible en un principio, pero fue añadido en una actualización.
10 Aparece únicamente controlado por el CPU.
11 Aparece jugable de forma independiente en una máquina arcade.
12 Aparece únicamente en el modo Fiebre de Oro.
13 Aparece jugable de forma independiente de un set.
14 Fue jugable únicamente en la versión beta.
15 Viene en diferentes variantes creada en cuenta de Nintendo o elegirse Prefabricada.

Objetos 
En todos los juegos de la serie Mario Kart aparecen objetos, cuya función principal es atacar a los otros jugadores para hacerles perder. En Super Mario Kart, los objetos se conseguían al atravesar unos paneles cuadrados amarillos con un signo de interrogación "?" que se encontraban sobre la pista, luego esos paneles se volvían rojos y no podían ser usados otra vez, pero a partir de Mario Kart 64, los objetos se consiguen a través de unas cajas de varios colores que también tienen un "?" en su interior. A continuación se enlistan todos los objetos de la serie Mario Kart, su función y los juegos donde aparecen.

Además, hay también objetos especiales que solo aparecen en Mario Kart: Double Dash!! y Mario Kart Tour:

Bolas de Fuego: (sólo en Mario Kart: Double Dash!!) Funciona con Mario y Luigi. Tienen un efecto muy similar a la Flor de Fuego, solo que con este se tiran cinco a la vez. La primera bola de fuego que toque a un vehículo, lo hará girar. Para Mario este objeto será rojo y para Luigi será verde.

Flor de Fuego: (sólo en Mario Kart Tour) El jugador es rodeado por 3 bolas de fuego y son lanzadas al mismo tiempo esparciéndose por toda la pista. En Mario Kart Tour funciona como ítem de Mario, Luigi, Mario de Metal, Mario (Santa), Koopa Rojo (Corredor), Hermano Fuego, Daisy (Yukata),Peach (Halloween), Wario (Vaquero), Rosalina/Estela de fuego, Pauline (Rosas), Traje Carreras de Mario Mii, Traje Carreras de Luigi Mii y Toad  Boxes Rojo. 

Flor de Hielo: (sólo en Mario Kart Tour) Su función es similar a la flor de fuego, solo que aquí el jugador congela a sus contrincantes. Debuta en Mario Kart Tour como ítem especial de Luigi (Pingüino), Mario de Hielo, Rosalina/Estela (Aurora), Hermano Hielo , Koopa Corredor azul, Mario (Pingüino), Toadette (Pingüina), Toad Boxes Azul Claro, Shy Guy Azul Claro y Traje de Carreras Helado Mii.

Corazón: Funciona con Peach y Daisy. Cuando se utiliza este objeto, aparecen dos corazones que giran alrededor del vehículo. Le permiten al jugador conseguir un objeto tirado en el piso y como máximo, dos, por ejemplo, un plátano, un caparazón verde o rojo, e incluso algunos objetos especiales, aunque también hay objetos que no pueden conseguirse. En Mario Kart Tour vuelve a aparecer. Ahora será usado por Peach, Daisy, Wendy, Shy Guy Rosa, Yoshi Rosa, Baby Peach (Querubín), Daisy (Hada), Baby Mario (Koala), Traje de Carreras Peach Mii.

Huevo: En Super Mario Kart era un objeto usado por Yoshi cuando era controlado por CPU. En Mario Kart: Double Dash!! funciona con Yoshi y Birdo. Es parecido al caparazón rojo; se lanza y persigue al jugador que va delante de él, pero cuando choca con él, además de revolcarlo, del huevo saldrán tres objetos al azar. Cuando no hay nadie adelante, el huevo sólo va por la pista y, hasta cierto punto, salta y se rompe. Para Yoshi, este objeto es blanco con manchas verdes, mientras que para Birdo es blanco con manchas rosas, en Mario Kart Tour para Birdo es de color blanco. En Mario Kart Tour vuelve aparecer usado solo por Yoshi, Yoshi Rojo, Yoshi (Reno) y Yoshi (Huevo), al igual que Birdo, Birdo (Celeste) y Birdo (Amarillo), Traje de Carreras Yoshi Mii y Traje de Carreras Birdo Mii.

Chomp Cadenas: Funciona con Bebé Mario y Bebé Luigi. Es un "perro" gigante que se mueve hacia adelante, golpeando a otros jugadores, destruyendo objetos sobre la pista y algunos obstáculos. Si todavía está encadenado, salva a los jugadores de caer al vacío y al soltarse, seguirá su curso hasta chocar con una pared y desaparece. Su función es casi similar a la del objeto Bill Bala, sólo que los personajes no se convierten en el objeto y además son vulnerables a los golpes de caparazones, plátanos, etcétera. En Mario Kart DS estuvo destinado a aparecer donde solo se aprecia el avatar del objeto en la versiones Alpha y Beta.

Champiñón dorado: Funciona con Toad y Toadette. Como ya se dijo anteriormente, el objeto tiene la posibilidad de usarlo como un champiñón infinito tantas veces como se desee durante unos segundos y aumenta la velocidad del vehículo.

Triple Champiñón: Su función cambia y ahora los 3 champiñones se activan al mismo tiempo provocando una aceleración más larga a comparación de un solo champiñón. En Mario Kart Tour es el ítem especial de Toad, Toadette, Mario Clásico, Peach (Nupcial), Mario SNES, Luigi (Tiroles), Mario (Casco de Carrera), Yoshi Blanco, Traje de Carreras Toad Mii, Birdo Blanco y Traje de Carrera Mii Blanco.

Triple caparazón verde y rojo: Funciona con Koopa y Paratroopa. Como ya se dijo anteriormente, los rojos se utilizan para revolcar al jugador que va delante de ellos y los verdes van en dirección recta, rebotando en las paredes. En Mario Kart Tour solo aparecen los caparazones verdes y son usados por Koopa, Huesitos, Lakitu, Iggy, Shy Guy Verde, Traje de Carrera Mii Verde y Traje de Carrera Huesitos Mii. 

Triple Plátano: Los 3 plátanos orbitan alrededor del kart y son lanzados los 3 a la vez de forma horizontal en línea. En Mario Kart Tour es el ítem especial de Waluigi (Conductor), Dixie Kong, Donkey Kong Jr. SNES, Daisy (Traje de Baño), Traje de Carreras Pastelero Mii y Luigi Chef. 

Plátano gigante: Funciona con Donkey Kong y Diddy Kong. Es un plátano mucho más grande que los normales, causando que el corredor que lo toque, resbale y gire un poco más, perdiendo más tiempo y además, al mismo tiempo, salen de él otros tres plátanos normales. Ningún objeto es capaz de destruirlo, solamente la estrella y algunos objetos especiales. En Mario Kart Tour vuelve a aparecer. Solo es usado por Donkey Kong, Morton, Mario (Sunshine), Toad Boxes Amarillo, Traje de Carreras Mii de Donkey Kong, Shy Guy Rosa Ninja, Rosalina Chef Mario Tanooki Blanco y Traje de Carreras Amarillo Mii.

Caparazón de Bowser: Funciona con Bowser y Bowser Jr./Bowsy. Va en dirección recta y rebota en las paredes como el caparazón verde, solo que es mucho más grande, tiene púas y noqueará al kart que se interponga en su camino. En Mario Kart Tour vuelve a aparecer. Ahora es usado por Bowser, Bowser Jr./Bowsy, Bowsitos, Traje de Carreras Bowser Mii y Traje de Carreras de Bowsitos Mii.

Bob-omb: Funciona con Wario y Waluigi. Como ya se dijo anteriormente, se arroja hacia adelante o atrás y explota después de un tiempo o cuando un corredor la toque o pase cerca de ella. Todos los karts que estén en el área de explosión, darán vueltas o se revolcarán. En Mario Kart Tour vuelve aparecer, ahora como Doble Bob-omb, y aparte de Wario y Waluigi lo pueden usar Shy Guy, Roy, Mario (Músico), Yoshi (Negro), Toadette (Exploradora), Koopa Corredor Púrpura, Luigi (Golfista), Traje de Carreras Wario Mii , Traje de Carreras Cadenas Chomp Mii, Daisy (Marinera) y Trajes de Carrera Goomba Mii.

Aro Turbo: (sólo en Mario Kart Tour) Consiste en que el jugador lance 3 aros azules con una estrella en el centro y al pasar por ellos le dé una velocidad parecida a los champiñones. Hace su aparición en Mario Kart Tour como objeto especial de Rosalina/Estela, Ludwig, Rosalina/Estela (Halloween), Peach (Invierno), Bebé Rosalina/Bebé Estela (Detective), Mario (Traje de Baño), Toad (Pingüino), Yoshi Azul, Birdo Azul Oscuro, Shy Guy Azul Traje de Carreras Rosalina Mii, Traje de Carreras Delfín Mii y Traje de Carrera Reno Mii. 

Ruleta del 7: Su función es dar al jugador 7 objetos que, al activarlos, son lanzados al mismo tiempo. En Mario Kart Tour, se usa como objeto especial para Pauline, Rey Boo, Daisy (Navideña), Luigi (Clásico), Mario (Chef), Mario (Halloween), Nabbit, Lakitu (Fiesta), Luigi (Pintor), Peach (Happi), Mario Astronauta, Placapum, Traje de Carreras Plateado Mii, Traje de Carreras Rey Boo Mii, Trajes de Carreras Nabbit Mii y Traje de Carrera Santa Mii. 

Burbuja: (sólo en Mario Kart Tour) El jugador será envuelto en una burbuja que lo defenderá de ataques enemigos (similar al corazón). Hace su aparición como objeto especial de Bebé Peach, Bebé Daisy, Bebé Rosalina/Bebé Estela, Lemmy y Traje de Carreras Cheep Cheep Mii.

Flor Boomerang: En Mario Kart Tour su función es muy diferente a la que se presentó en Mario Kart 8, ya que el bumerán rodea al jugador y recoge todo lo que hay a su alrededor. También golpea a los contrincantes que estén cerca. Se presenta en Mario Kart Tour como objeto especial de Bebé Mario, Bebé Luigi, Toad (Boxeador), Larry, Hermano Boomerang, Shy Guy Ninja, Yoshi (Canguro), Luigi Vacaciones, Traje de Carreras Mii de Bronce, Mario Samurái, Rosalina Volendam, Pepito Piraña, Traje de Carreras Pepito Piraña Mii y Luigi Caballero. 

Caja de Monedas: (sólo en Mario Kart Tour) Una caja con un signo de interrogación (?) arroja monedas alrededor de la pista para ser recogidas por el jugador. Aparece como objeto especial de Mario (Hakama), Peach (Vacaciones), Peach de Oro Rosa, Pauline (Fiesta), Koopa Dorado, Huesitos Dorado, Rosalina (Traje de Baño), Rey Boo Dorado, Mario Dorado (solamente en la Temporada de San Valentín), Bowser (Papa Noel), Rey Bomb-omb Dorado, Mario (Frac), Kamek, Bowser Felino, Traje de Carreras Mii Dorado, Yoshi Pascuas Dorado, Traje de Carreras Caja de Monedas Mii, Daisy Vestida Tailandés, Placapum Dorado, Mario Rey e Iggy Invierno.
 
Cañón de Champiñones Turbo: (sólo en Mario Kart Tour) Un cañón con forma de champiñón empieza a arrojar champiñones enfrente del jugado para ser agarrados y obtener velocidad extra. Aparece como objeto especial de Peachette, Peach (Kimono), Shy Guy (Pastelero), Toad (Fiesta), Topo Monty, Mario (Béisbol), Mario (Golfista), Traje Rojo de Carreras Mii, Toadette (Marinera) y Traje de Carreras Mu-Mu Mii.

Lanzaplátanos: (sólo en Mario Kart Tour) Son dos barriles que lanzan plátanos en todo el camino. Es usado por Diddy Kong y Funky Kong.

Cañon Bob-omb: (sólo en Mario Kart Tour) Es un cañón que llega a lanzar bombas durante todo el camino por un periodo de tiempo. Es un objeto especial usado por Rey Boo (Luigi Mansion), Shy Guy negro, Mario (Happi), Wario Excursionista, Bowsitos Dorado, Toad Constructor, Peach (Exploradora), Bowser Jr. (Pirata), Birdo Negro, Waluigi (Vampiro) y Traje de Carreras Mii Castillo.

Martillo: (sólo en Mario Kart Tour) Es uno de los nuevos objetos especiales de este juego y llega a lanzar 5 martillos hacia adelante o 3 hacia atrás, rebotando hasta dos veces en el suelo. Solo se puede disparar hasta 5, así como es utilizado solo por Hermano Martillo, Mario Constructor, Capitán Toad, Luigi Constructor, Toadette Constructora, Daisy Granjera, Traje de Carrera Hermano Martillo Mii y Traje de Carrera Topo Rocky Mii.

Giga Bomb-omb: (sólo en Mario Kart Tour)  Es una bomba de color azul de tamaño grande, su apariencia es algo diferente con los Bom-omb, cuando se lanza en unos segundos explota causando un radio de explosión mucho más grande que las Bomb-omb, es utilizado por Rey Bomb-omb, Shy Guy Dorado, Peach Yukata, Traje de Carreras Rey Bomb-omb Mii y Luigi Felino.

Super Campana: (sólo en Mario Kart Tour) Es una nueva habilidad, parecido a la Super Bocina, sin embargo, la Super Campana suena tres veces consecutivas para causar este efecto, con la compensación de que otros corredores simplemente girarán y los elementos simplemente serán rechazados por el jugador. Cuando la Super Campana está activo, la campana sonará una vez más y durará más, es utilizado por Peach Felina, Toad Felino, Rosalina Felina, Mario Felino y Traje de Carreras Gato Mii.

Super Hoja: (sólo en Mario Kart Tour) su función sigue sin cambios llegando aparecer una cola de Mapache detrás del Kart, llegando a girar cuando ataca a los demás conductores cercanos, también protege de los artículos se encuentre en el camino, ahora puede atraer a las monedas cercanas hacia el conductor. Es utilizado por Mario Tanooki, Rosalina Tanooki y Luigi Kitsune.

Capsula: (sólo en Mario Kart Tour) Es uno de los nuevos artículos aparecen en el juego, giran alrededor del jugador al utilizarse son lanzadas todas llegan a rebotar en el suelo, al subir el nivel 4 se le conoce como Cápsula+ añadiendo una cuarta cápsula son más grandes, es una habilidad utilizada por el Dr. Mario, Dr. Luigi, Dra. Peach y Dr. Bowser.

Cabe mencionar que en Mario Kart: Double Dash!! hay dos personajes llamados Rey Boo y Pepito Piraña, quienes pueden obtener cualquier objeto especial de los que están disponibles en ese juego.

Modo Batalla 
En todos los juegos de la serie hay un modo llamado Batalla, que consiste en ganar a los demás jugadores con puntos en distintos tipos. El modo Batalla tiene un tipo que siempre es Batalla de Globos, que consiste en reventar los globos de los demás jugadores con los objetos. Algunos juegos también incluyen otros tipos de batalla: en Mario Kart: Double Dash!! aparece el "Asalto al Sol", que consiste en atrapar el sol (Shine Sprite) y evitar que sea arrebatado antes de que se agote el tiempo, y el "Bob-ombardeo", donde hay que tomar bombas y arrojarlas a los demás. En Mario Kart DS hay un tipo de batalla similar a "Asalto al Sol", llamado "Carrera de Soles", que consiste en atrapar el mayor número de soles antes de que se agote el tiempo. Mario Kart Wii incluye el tipo "Carrera de Monedas", que es similar al modo "Carrera de Soles" de Mario Kart DS, pero con la diferencia de que son monedas y es por equipos. Este último también se encuentra en Mario Kart 7, sin necesidad de jugar por equipos. En Mario Kart 8, solo está la "Batalla de Globos", y sus escenarios de batalla son en realidad circuitos de carrera. En Mario Kart 8 Deluxe están los cuatro modos mencionados anteriormente, excepto la "Carrera de Soles" de Mario Kart DS, y se incluye un nuevo tipo llamado Patrulla Piraña, que va por equipos, y consiste en que un equipo debe usar a sus Plantas Piraña y tomar a los del otro equipo, que intentarán abrir la cárcel. Esta es una lista de los escenarios de batalla de todos los juegos de Mario Kart.

Escenarios de Batalla

Super Mario Kart 
Circuito de Batalla 1 (Vuelve en Mario Kart 8 Deluxe)
Circuito de Batalla 2
Circuito de Batalla 3
Circuito de Batalla 4 (Vuelve en Mario Kart Wii)

Mario Kart: Super Circuit 
Circuito de Batalla 1 (Vuelven en Mario Kart 7 y Mario Kart Tour)
Circuito de Batalla 2
Circuito de Batalla 3 (Vuelve en Mario Kart Wii)
Circuito de Batalla 4

Mario Kart 64 
Gran Donut (Vuelve en Mario Kart 7)
Ciudad Bloque (Vuelve en Mario Kart DS)
Doble Piso
Rascacielos (Vuelve en Mario Kart Wii)

Mario Kart: Double Dash!! 
Tierra Galleta (vuelven en Mario Kart Wii y Mario Kart Tour)
Ciudad Bloque
Mansión de Luigi (vuelve en Mario Kart 8 Deluxe)
Nintendo GameCube
Plaza Tuberías (vuelve en Mario Kart DS)
Plataforma

Mario Kart DS 
Nintendo DS
Costa Palma (vuelve en Mario Kart 7)
Dulce Tarta
Casa Crepuscular (vuelve en Mario Kart Wii y Mario Kart Tour)

Mario Kart Wii 
Plaza Cúbica
Muelle Delfino
Estadio Funky
Ruleta Chomp Cadenas
Desierto Roca Picuda

Mario Kart 7 
Melódromo
Pista Sorbete
Pueblo Wuhu (Vuelve en Mario Kart 8 Deluxe)

Mario Kart 8 Deluxe 
Estadio de Batalla
Cielo Azucarado
Palacio Dragón
Estación Lunar
Parque Viaducto

Mario Kart Tour 
 Visita a Nueva York

Circuitos de la serie 
Desde Mario Kart DS se pueden jugar pistas de entregas anteriores, aunque Mario Kart: Super Circuit contiene todos los circuitos de Super Mario Kart.

Nota: Se han confirmado los 8 circuitos de cada uno de los 2 paquetes descargables. "Base Polar", "Ruta Dragón", "Estación Tilin-Tolón" y "Bosque Mágico", o algunos basados en otros videojuegos como "Estadio Excitebike", "Circuito Hyrule", "Mute City" (Ciudad Muda), "Circuito Animal" Crossing" y "Big Blue" (Gran Azul).

[*] Circuitos Descargables

Tipos de circuitos

Circuitos 
Todos los Mario Kart poseen circuitos, que son pistas comunes y prácticamente sin atajos y pocos obstáculos. Las más recurrentes son Circuito de Luigi y Circuito Mario.

En la versión en inglés de Mario Kart 64, los circuitos se llaman "Raceway" (Pista) y no "Circuit" (Circuito).

Pistas de Circuitos 
 Super Mario Kart - Circuito Mario 1, 2, 3 y 4 (El 1 vuelve en Mario Kart DS) (El 2 vuelve en Mario Kart 7) (El 3 vuelve en Mario Kart Wii) (Todos vuelven en Mario Kart: Super Circuit) (Algunas pistas vuelven en Mario Kart Tour
 Mario Kart 64 - Pista Luigi (Vuelve en Mario Kart 7)
 Mario Kart 64 - Pista Mario (Vuelve en Mario Kart Wii)
 Mario Kart 64 - Pista Real (Vuelve en Mario Kart 8 y Mario Kart Tour)
 Mario Kart: Super Circuit - Circuito Peach (Vuelve en Mario Kart DS)
 Mario Kart: Super Circuit - Circuito Mario (Vuelve en Mario Kart 8)
 Mario Kart: Super Circuit - Circuito de Luigi (Vuelve en Mario Kart DS)
 Mario Kart: Double Dash!! - Circuito de Luigi (Vuelve en Mario Kart DS)
 Mario Kart: Double Dash!! - Circuito Mario (Vuelve en Mario Kart Wii)
 Mario Kart: Double Dash!! - Circuito Yoshi (Vuelve en Mario Kart DS, Mario Kart 8 y Mario Kart Tour)
 Mario Kart DS - Circuito en 8 (aparece uno similar en Super Smash Bros. Brawl con el nombre de Circuito Mario)
 Mario Kart DS - Circuito Mario
 Mario Kart Wii - Circuito de Luigi
 Mario Kart Wii - Circuito Mario
 Mario Kart Wii - Circuito Daisy
 Mario Kart 7 - Circuito Toad (vuelven en Mario Kart Tour y Mario Kart 8 Deluxe)
 Mario Kart 7 - Circuito Mario (vuelven en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 8 - Circuito Mario

Playas 
Todos los Mario Kart, tienen una pista de playa, empezando por Playa Koopa 1 en Super Mario Kart. Luego, Playa Koopa Troopa en Mario Kart 64, siguiendo en Super Circuit, con Playa Shy Guy, esta última trae la novedad de los cangrejos que te atacan, y un barco de piratas Shy Guy que atacan disparando cañones desde barcos a la lejanía. Los cañones explotan unos segundos después de caer. Esta pista también regresa en Mario Kart Wii. Luego en Playa Peach de Double Dash!!, los monstruos de colores que te lanzan al cielo de Super Mario Sunshine. Esta pista está basada en la Isla Delfino del mismo juego. Esta pista regresa también en Mario Kart Wii, con algunos ciudadanos Pianta de la Isla Delfino. En Mario Kart DS, Playa Cheep Cheep, con el regreso de los cangrejos, un paisaje tropical y también los peces Cheep Cheep. En Mario Kart Wii, la Colina Koopa tiene ubicación en unos acantilados con un tubo submarino donde hay trampas eléctricas y donde se puede ver algunos animales acuáticos como peces Cheep Cheep y anguilas, regresa en Mario Kart 7. En Cabo Cheep Cheep de Mario Kart 7, hay un lago lleno de algas y almejas, con una cueva con cangrejos. En Mario Kart 8 está la Cala Delfín, en la que aparecen algunos delfines, medusas y un monstro marino similar a una anguila.

Pistas de playas 
 Super Mario Kart - Playa Koopa 1 y 2 (El 2 vuelve en Mario Kart DS) (Todos vuelven en Mario Kart: Super Circuit)(El 2 vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 64 - Playa Koopa Troopa (Vuelve en Mario Kart 7 y Mario Kart Tour)
 Mario Kart: Super Circuit - Playa Shy Guy (Vuelve en Mario Kart Wii)
 Mario Kart: Super Circuit Isla Cheep Cheep (Vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart: Double Dash!! - Playa Peach (Vuelve en Mario Kart Wii)
 Mario Kart DS - Playa Cheep Cheep (Vuelve en Mario Kart 8)
 Mario Kart Wii - Colina Koopa (Vuelven en Mario Kart 7 y Mario Kart Tour)
 Mario Kart Wii - Centro Cocotero (Vuelven en Mario Kart 7, Mario Kart 8 Deluxe y Mario Kart Tour)
 Mario Kart 7 - Cabo Cheep Cheep (Vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 8 - Cala Delfín
 Mario Kart Tour - A tope en Los Ángeles

Carreteras públicas 
En todos los Mario Kart de 3D, existen circuitos que contienen tráfico vehicular, como automóviles y camiones, algunos que van en la misma dirección que el corredor y otros que van al contrario y que al chocar con ellos noquean al corredor. El primero que se presentó fue la Autopista Toad de Mario Kart 64, una ciudad con automóviles y camiones ya dichos. Le siguió en Double Dash!!, con Puente Champiñón y Ciudad Champiñón, que es igual, con la diferencia de que ahora se le agregaron autobuses en forma de orugas, autos champiñón que al chocar con él tira un champiñón y coches bob-omb que al tocarlos explotan. En Mario Kart DS, Colinas Champiñón es una carretera en un tipo de valle o bosque con autos y camiones. En Mario Kart Wii, está Autopista de la Luna, con los elementos de Puente Champiñón, Ciudad Champiñón y Colinas Champiñón, con la novedad de puestos de peaje con paneles de velocidad y los trabajadores de peaje son los Miis. En Mario Kart 7 está Circuito Wuhu, una carretera en una zona verde con molinos de viento y un faro. En este circuito solo se da una vuelta dividida en 3 secciones. Finalmente, el Puerto Toad de Mario Kart 8 el cual tiene tranvías de algunos personajes como Luigi y Wario.

Pistas de carreteras públicas 
 Mario Kart 64 - Autopista Toad (Vuelve en Mario Kart 8)
 Mario Kart: Double Dash!! - Puente Champiñón (Vuelve en Mario Kart DS)
 Mario Kart: Double Dash!! - Ciudad Champiñón 
 Mario Kart DS - Colinas Champiñón (Vuelven en Mario Kart 8 Deluxe y en Mario Kart Tour)
 Mario Kart Wii - Autopista de la Luna
 Mario Kart 7 - Circuito Wuhu
 Mario Kart 8 - Puerto Toad
 Mario Kart Tour - Visita a Nueva York (Vuelve en Mario Kart 8 Deluxe)
 Mario Kart Tour - Bulevares de París (Vuelve en Mario Kart 8 Deluxe)
 Mario Kart Tour - Berlín de Vértigo (Vuelve en Mario Kart 8 Deluxe)
 Mario Kart Tour - Circuito de Tokio (Vuelve en Mario Kart 8 Deluxe)

Desiertos 
Todos los Mario Kart, excepto Super Mario Kart, tienen uno o más circuitos con estilo de desiertos, empezando por Desierto Kalimari en Mario Kart 64 donde se ven mesetas y un tren. También está Atardecer Salvaje de Super Circuit donde se empieza en el atardecer, en la segunda vuelta el sol se pone y en la última vuelta es completamente de noche. También existe el estilo egipcio, en Desierto de Yoshi del mismo juego, donde hay esfinges con la cabeza de Yoshi y algunos oasis. Desierto Seco-Seco de Double Dash!!, tiene tornados que lanzan a los corredores al cielo y arenas movedizas. También hay Pokeys que se mueven de un lado a otro, y te golpean, igual que Desierto Sol Sol de Mario Kart DS, que además vuelve en Mario Kart Wii. Ruinas Seco Seco de Mario Kart Wii, tiene jeroglíficos en las paredes de las ruinas, con la esfinge Yoshi de Super Circuit, Pokeys, cactus y una pirámide, que cada vez se va llenando más de arena. El escenario del desierto está basado en el Mundo del Desierto de Super Mario Bros. 3. En Mario Kart 7 esta Bazar Shy- Guy, un desierto nocturno, donde se entra a un bazar donde venden cosas, y hay jarrones que se mueven y donde hay Shy Guys volando en sus alfombras mágicas y por último, Dunas Huesitos de Mario Kart 8, un desierto con plantas pirañas huesudas,una sección en aladelta que lleva a una cueva con lo entrada en forma de Bowsitos.

Pistas de desiertos 
 Mario Kart 64 - Desierto Kalimari (Vuelven en Mario Kart 7, Mario Kart Tour y Mario Kart 8 Deluxe)
 Mario Kart: Super Circuit - Atardecer Salvaje (Vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart: Super Circuit - Desierto Yoshi 
 Mario Kart: Double Dash!! - Desierto Seco-Seco (Vuelve en Mario Kart 8)
 Mario Kart DS - Desierto Sol-Sol (Vuelve en Mario Kart Wii)
 Mario Kart Wii - Ruinas Seco-Seco
 Mario Kart 7 - Bazar Shy Guy (Vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 8 - Dunas Huesitos

Granjas / jardines / lugares rústicos 
En todos los Mario Kart, excepto en Double Dash!!, existe algún circuito de una granja, un jardín, o un lugar de tipo rústico. Comienza en Super Mario Kart con las 3 pistas de Prado Rosquilla, ambientadas en una planicie, en ese mismo juego aparecen las 2 Islas Chocolate, son pistas que contienen charcos de chocolate, que causan que los corredores se muevan un poco lento; el nombre proviene del mundo 6 de Super Mario World. Sigue en Mario Kart 64, con Granja Mú-Mú, la cual es una granja con vacas detrás de la cerca y Topos Monty de Super Mario World, que salen saltando de la tierra. Sigue en Super Circuit con el Jardín Celeste, es uno de los dos ejemplos de jardines. Este es un jardín en el cielo encima de las nubes, con plantas altas que están en toda la pista. Sigue con Jardín de Peach de Mario Kart DS, que vuelve en Mario Kart Wii, pero esta vez es un jardín real, que se encuentra fuera del Castillo de Peach, en el jardín hay varios Chomp Cadenas con cajas de objetos al final de su cola, con Monty Moles otra vez. Sigue en Mario Kart Wii, con Pradera Mú-Mú, cuyo nombre es parecido a Granja Mú-Mú, con los mismos Topos Monty del suelo y algunas vacas que se interponen en el camino. En el mismo juego existe también la pista Senda del Arce, el cual es un bosque de arce, en el que se debe subir por el tronco del árbol más grande, con casas al estilo japonés encima de los troncos del bosque y algunas orugas como obstáculos. Sigue con Colinas Daisy de Mario Kart 7,, donde se entra a un pueblo, luego se cruza un puente largo por unas colinas, donde al final de las colinas se vuela por los aires donde muchos globos aeroestáticos estorban el paso. Finalmente esta Ruta Celeste de Mario Kart 8, parecido a Jardín Celeste, aquí treparemos por unas enredaderas que salen del bloque de interrogación hasta llegar a las nubes, también entramos a una de las fortalezas aéreas de Bowser.

Pistas de granjas / jardines / lugares rústicos 
 Super Mario Kart - Prado Rosquilla 1, 2 y 3 (El 1 vuelve en Mario Kart DS) (El 3 vuelve en Mario Kart 8) (Todos vuelven en Mario Kart: Super Circuit)(El 1 y el 2 vuelven en Mario Kart Tour)
 Super Mario Kart - Isla Chocolate 1 y 2 (El 2 vuelve en Mario Kart DS) (Todos vuelven en Mario Kart: Super Circuit y Mario Kart Tour)
 Mario Kart 64 - Granja Mu-Mu (Vuelve en Mario Kart DS)
 Mario Kart: Super Circuit - Jardín Celeste (Vuelve en Mario Kart DS) (Vuelve en Mario Kart Tour) (Vuelve en Mario Kart 8 Deluxe)
 Mario Kart DS - Jardín de Peach (Vuelven en Mario Kart Wii,Mario Kart Tour y Mario Kart 8 Deluxe)
 Mario Kart Wii - Pradera Mu-Mu (Vuelve en Mario Kart 8)
 Mario Kart Wii - Senda del Arce (Vuelve en Mario Kart 7)(Vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart Wii - Barranco Champiñón (Vuelven en Mario Kart 7, Mario Kart Tour y Mario Kart 8 Deluxe) 
 Mario Kart 7 - Colinas Daisy (Vuelve en Mario Kart Tour) 
 Mario Kart 8 - Ruta Celeste
 Mario Kart Tour - Sidney sin pausa (Vuelve en Mario Kart 8 Deluxe)
 Mario Kart Tour - Atardecer en Bangkok
 Mario Kart Tour - Ruinas Planta Piraña

Junglas 
Desde Mario Kart 64, presentan una jungla por lo menos, empezando con Pista de la Jungla DK, que esta partida por un río, donde hay un barco, un largo panel de velocidad llevando al otro lado del río. Super Circuit trae dos pistas, Parque de la Rivera y Parque del Lago, el último presentando un volcán que lanza bolas de fuego. Double Dash!! trae dos también, las cuales son Montaña DK, que es una montaña con forestación en ella, y un gran cañón barril con las iniciales DK, que llevan al otro lado de la pista, donde hay un volcán con rocas que caen, la pista concluye con un puente, y Jungla Dino Dino, que es una jungla prehistórica, donde se entra a una cueva de cristales y, saliendo por varios puentes, otra cueva con géiseres, y otro puente donde se ve la cabeza del dinosaurio. Mario Kart DS trae a Cataratas Yoshi, que es un tipo de puente en forma de óvalo, con un huevo gigante de Yoshi en el centro y con cataratas a su alrededor. En Mario Kart Wii, está Barranco Champiñón, que es un tipo de bosque, con champiñones para saltar, con una cueva con champiñones rojos que saltan, y verdes que son normales (los champiñones y la cueva son sacados de Super Mario Sunshine), además del retorno de Pista de la Jungla DK, Montaña DK y Cataratas de Yoshi. Mario Kart 7 tiene como jungla la Jungla DK, con espacios de lodo, estatuas de obstáculos y más, mientras que en la segunda pista, Montaña Roqui-Roque se sube a lo más alto de una montaña, con piedras cayendo, murciélagos y una gran rampa que llevará por el aire a los jugadores con el ala delta. En Mario Kart 8 están las Ruinas Roca Picuda una especie de jungla con ruinas, rampas y rocas picudas.

Pistas de junglas 
 Mario Kart 64 - Pista de la Jungla DK (Vuelve en Mario Kart Wii)
 Mario Kart Super Circuit - Parque de la Rivera (Vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart Super Circuit - Parque del Lago
 Mario Kart: Double Dash!! - Montaña DK (Vuelven en Mario Kart Wii y en Mario Kart Tour)
 Mario Kart: Double Dash!! - Jungla Dino Dino (Vuelven en Mario Kart 7 y en Mario Kart Tour)
 Mario Kart DS - Cataratas de Yoshi (Vuelve en Mario Kart Wii)
 Mario Kart Wii - Barranco Champiñón (Vuelven en Mario Kart 7, en Mario Kart Tour y en Mario Kart 8 Deluxe)
 Mario Kart 7 - Jungla DK (Vuelve en Mario Kart 8)
 Mario Kart 7 - Montaña Roqui-Roque (Vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 8 - Ruinas Roca Picuda

Embrujadas / fantasmales 
Los juegos de Mario Kart tienen una pista con los fantasmas de los juegos, llamados Boo (hasta el Rey Boo aparece como corredor en Double Dash!!, Mario Kart Wii y Mario Kart 8 Deluxe). Mayormente son una pista en medio de un lugar fantasmal, en caminos hechos de madera, como los 3 de Valle Fantasma de Super Mario Kart y el Muelle Embrujado de Mario Kart 64, que vuelve en Mario Kart DS, la cual es un muelle con una casona llena de murciélagos. Lago de Boo y Muelle Roto de Super Circuit tienen atajos o cortes invisibles. Una pista no exactamente fantasmal pero bastante encantada es la de Fortaleza Aérea de Mario Kart DS, que es la Fortaleza Aérea sacada de Super Mario Bros. 3 (con las balas y los topos que tiran llaves inglesas desde la tierra). Double Dash!! no tiene una pista fantasmal, al contrario, tiene un circuito de batalla, Mansión de Luigi, cuyo nombre proviene del videojuego homónimo, que además tiene el mismo nombre como pista en Mario Kart DS. Aunque Mario Kart Wii no tenga su propia pista fantasmal, tiene el regreso de Valle Fantasma 2. En Mario Kart 7 está Galeón de Wario, que se ubica dentro de un barco hundido y tiene el regreso de Fortaleza Aérea y Mansión de Luigi, ambos de Mario Kart DS y en Mario Kart 8 esta la Mansión Retorcida, una casa embrujada que se sumerge en el agua y tiene estatuas poseídas dando golpes con un martillo contra el suelo.

Pistas embrujadas / fantasmales 
 Super Mario Kart - Valle Fantasma 1, 2 y 3 (El 2 vuelve en Mario Kart Wii) (Todos vuelven en Mario Kart: Super Circuit) (El 1 vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 64 - Muelle Embrujado (Vuelve en Mario Kart DS)
 Mario Kart: Super Circuit - Lago de Boo
 Mario Kart: Super Circuit - Muelle Roto
 Mario Kart DS - Mansión de Luigi (Vuelve en Mario Kart 7 y Mario Kart Tour)
 Mario Kart DS - Fortaleza Aérea (Vuelve en Mario Kart 7 y Mario Kart Tour)
 Mario Kart 7 - Galeón de Wario (Vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 8 - Mansión Retorcida

Nevadas / congeladas 
Las pistas nevadas existen en todos los juegos de la serie. Son pistas frías, con bloques de hielo en el camino, agua helada, como en los dos Lago Vainilla de Super Mario Kart, a veces algunos pingüinos, como en Tierra Sorbete de Mario Kart 64. Además de muñecos de nieve, como en Circuito Nevado de Mario Kart 64 y Tierra Nevada de Mario Kart: Super Circuit, o Shy Guys y Freezies (unas especies de bloques de hielo capaces de congelar si los tocan), como en Tierra Sorbete de Mario Kart: Double Dash!!. En los juegos Mario Kart DS y Mario Kart Wii las pistas nevadas están estructuradas en montañas. En Mario Kart 7 el Glaciar de Rosalina contiene el Planetarium, curvas resbalosas, un gran lago con icebergs, picos de hielo filudos, bóvedas y una nave champiñón. En Cumbre Wario de Mario Kart 8 los corredores no regresan al punto de partida, en vez de eso, deben de bajar toda la montaña para llegar a la meta.

Pistas nevadas / congeladas 
 Super Mario Kart - Lago Vainilla 1 y 2 (Los 2 vuelven en Mario Kart: Super Circuit) (el 1 vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 64 - Circuito Nevado (Vuelve en Mario Kart DS y Mario Kart Tour)
 Mario Kart 64 - Tierra Sorbete (Vuelve en Mario Kart Wii)
 Mario Kart: Super Circuit - Tierra Nevada (Vuelven en Mario Kart 8 Deluxe como DLC y en Mario Kart Tour)
 Mario Kart: Double Dash!! - Tierra Sorbete (Vuelve en Mario Kart 8)
 Mario Kart DS - DK Alpino (Vuelve en Mario Kart 7 y Mario Kart Tour)
 Mario Kart Wii - Cima DK (Vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 7 - Glaciar de Rosalina (Vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 8 - Cumbre Wario
 Mario Kart 8 Deluxe - Base Polar
 Mario Kart Tour - Aldea de los regalos (Vuelve en Mario Kart 8 Deluxe por DLC)
 Mario Kart Tour - Vuelta por Vancouver

Estadios 
Las pistas de estadios empezaron a aparecer en Mario Kart 64. Desde su primera aparición, empezaron a aparecer en juegos en 3D, como Mario Kart: Double Dash y Mario Kart DS. En Mario Kart 64, la pista es Estadio Wario, la cual es más una pista de motocross, porque es de tierra y contiene muchos saltos y es una de las más largas del juego. En Double Dash!!, existe una pista llamada Estadio Waluigi, también de motocross, pero ahora tiene aros de fuego, y enormes plantas piraña de madera que obstruyen el paso de los karts. Otra pista del mismo estilo es Coliseo Wario pero está localizada en un coliseo, tiene más curvas y más cerradas, y con solo dos vueltas. En Mario Kart DS está otro Estadio Wario, que a diferencia del que aparece en Mario Kart 64, es un poco más corto, tiene curvas más cerradas, zonas con lodo y letras X de fuego. En Mario Kart 8 esta Estadio Mario Kart, un circuito de carreras con fuegos artificiales.

En Mario Kart Wii está el escenario de batalla Estadio Funky, en honor a Funky Kong.

Pistas de estadios 
 Mario Kart 64 - Estadio Wario
 Mario Kart: Double Dash!! - Estadio Waluigi (Vuelve en Mario Kart Wii)
 Mario Kart: Double Dash!! - Coliseo Wario
 Mario Kart DS - Estadio Wario (Vuelve en Mario Kart 8)
 Mario Kart 8 - Estadio Mario Kart
 Mario Kart Tour - Estadio de Béisbol (A Tope en los Ángeles 3)
 Mario Kart Tour - Estadio de Hockey (Vuelta por Vancouver 2)

Únicas 
Las pistas únicas son aquellas que no repiten la temática de otras pistas y su música de fondo usualmente también es única. Monte Chocolate de Mario Kart 64 es una pista montañosa hecha de chocolate y tiene niebla, un lago pequeño y una zona de derrumbes; Valle de Yoshi es también de Mario Kart 64, y es una pista localizada en un valle en forma de laberinto con puercoespines, pocas barreras y con un huevo de Yoshi gigante que aplasta a los corredores. Tierra de Queso de Super Circuit es una pista hecha de queso y algunos ratones se pasean por la pista. Ruta del Lazo es una pista que está hecha de listones y telas, y regalos como obstáculos. Parque Bebé de Mario Kart: Double Dash!! es una pista localizada en un parque de diversiones, tiene forma de óvalo, es muy corta y tiene 7 vueltas (5 en la versión de DS). Crucero Daisy es una pista localizada en un crucero con una piscina, con salvavidas, con una sala de máquinas, con un ventilador que funciona como un cañón y con una sala con mesas que se deslizan de un lado al otro al igual que las cajas de objetos. Pinball Waluigi de Mario Kart DS es una pista localizada en un enorme juego de pinball, contiene Bumpers y Bolas que bloquearan el camino. Reloj Tic-Tac de DS es un circuito que posee un péndulo y manecillas que te golpean, y el escenario de esta pista es similar al Reloj Tic-Tac de Super Mario 64. Fábrica de Toad, Mina de Wario y Volcán Gruñón son de Mario Kart Wii, donde en esta última, el piso se hunde y los volcanes entran en erupción. En Mario Kart 7 está Circuito Musical donde hay pianos, tambores, trompetas y monstruos con forma de notas musicales que estorban el paso y hacen temblar el suelo. Tuberías Planta Piraña es una pista dentro de una tubería, con Plantas Pirañas que muerden y Goombas azules, también se puede entrar a una zona submarina y fuera de la tubería es una zona verde que tiene los gráficos de Super Mario Bros., y también está la Ciudad Koopa, que está llena de edificios, elementos brillantes y charcos de agua y es un circuito con lluvia. En Mario Kart 8 está el Aeropuerto Soleado, un aeropuerto con una estación, el Electródromo, un tipo de discoteca y pista de baile y Barranco Goloso, un cañón lleno de dulces, esta última está basada en el videojuego ficticio Sugar Rush de la película animada de Disney, Wreck-It Ralph.

Pistas únicas 
 Mario Kart 64 - Monte Chocolate (Vuelve en Mario Kart DS , Mario Kart Tour y en Mario Kart 8 Deluxe por DLC) 
 Mario Kart 64 -  Valle de Yoshi (Vuelven en Mario Kart 8 y en Mario Kart Tour)
 Mario Kart: Super Circuit -  Tierra de Queso (Vuelve en Mario Kart 8 por DLC)
 Mario Kart: Super Circuit - Ruta del Lazo (Vuelve en Mario Kart 8 por DLC)
 Mario Kart: Double Dash!! - Parque Bebé (Vuelven en Mario Kart DS, Mario Kart 8 por DLC y en Mario Kart Tour)
 Mario Kart: Double Dash!! - Crucero Daisy (Vuelven en Mario Kart 7 y en Mario Kart Tour)
 Mario Kart DS - Ciudad Delfino (Vuelve en Mario Kart Wii)
 Mario Kart DS - Pinball Waluigi (Vuelven en Mario Kart 7 y Mario Kart Tour)
 Mario Kart DS - Reloj Tic-Tac (Vuelve en Mario Kart 8)
 Mario Kart Wii - Fábrica de Toad
 Mario Kart Wii - Mina de Wario (Vuelve en Mario Kart 8 por DLC)
 Mario Kart Wii - Volcán Gruñón (Vuelve en Mario Kart 8)
 Mario Kart 7 - Circuito Musical (Vuelve en Mario Kart 8)
 Mario Kart 7 - Tuberías Planta Piraña (Vuelven en Mario Kart 8 y en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 7 - Ciudad Koopa (Vuelven en Mario Kart 8 por DLC y Mario Kart Tour)
 Mario Kart 8 - Aeropuerto Soleado
 Mario Kart 8 - Electródromo
 Mario Kart 8 - Barranco Goloso
 Mario Kart 8 Deluxe - Cielos Helados (Vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart Tour - Mansión Ninja (Vuelve en Mario Kart 8 Deluxe)

Castillos de Bowser 
Los Castillos de Bowser han aparecido en todos los juegos de la saga. Estos castillos tienen la mala fama de ser pistas muy difíciles, con muchas curvas y muy cerradas, y varios obstáculos. En su primera aparición en Super Mario Kart, son tres pistas, las cuales tienen curvas de 90 grados, y Rocas Picudas que aplastan a los karts. Después en Mario Kart 64, la pista ahora está situada dentro y fuera del castillo, tiene una estatua de Bowser, Rocas Picudas, un pequeño puente y grandes escalones. En Super Circuit, son similares al del Super Nintendo, pero ahora tienen Bolas de Fuego y Mechakoopas. En Double Dash!! lo único más notable es una estatua con forma de Bowser que lanza Bolas de fuego a los corredores. Los demás son similares al del 64.

Pistas de Castillos de Bowser 
 Super Mario Kart - Castillo de Bowser 1, 2 y 3 (Vuelven en Mario Kart: Super Circuit)
 Mario Kart 64 - Castillo de Bowser (Vuelve en Mario Kart Wii)
 Mario Kart: Super Circuit - Castillo de Bowser 1, 2, 3 y 4 (El 1 vuelve en Mario Kart 7) (El 2 vuelve en Mario Kart DS) (El 3 vuelve en Mario Kart Wii) (El 1, 2 y 3 vuelven en Mario Kart Tour)
 Mario Kart: Double Dash!! - Castillo de Bowser
 Mario Kart DS - Castillo de Bowser
 Mario Kart Wii - Castillo de Bowser
 Mario Kart 7 - Castillo de Bowser (Vuelven en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 8 - Castillo de Bowser

Sendas Arco Iris 
Estas pistas están en todas las entregas de la saga y destacan porque siempre son la última pista en el juego, el camino tiene los colores del arcoíris y sus obstáculos también son únicos. En Super Mario Kart la pista está hecha de pequeños azulejos y tiene curvas de 90 grados, además de Rocas Picudas que parpadean y, aplasten o no al jugador, le harán perder el control del kart, y regresa en Mario Kart 7, pero remodelado, ya que las Rocas Picudas son más grandes que cuando caen contra el suelo, causan que este se mueva, pudiendo hacer acrobacias, y además, si el jugador los toca o le golpean, le echan de la pista. Hay rampas con monedas, y el fondo cambia como si estuviera de noche. En Mario Kart 64, destaca por ser la pista más larga de todo el juego, y según el juego tiene 2000 metros de longitud. Contiene luces de neón con la forma de los rostros de todos los personajes del juego y algunos Chain Chomp como obstáculos. Regresa a Mario Kart 8 donde se ubica en una ciudad, se le añade un tren volador y fuegos artificiales a modo de celebración. En Super Circuit la pista tiene rampas por toda la orilla de la pista, nubes de tormenta y estrellas. En Double Dash!!, la pista contiene muchas curvas, partes sin guardarraíles, un tubo que dirige hacia la parte más alta de la pista y esculturas flotantes de los objetos que aparecen en el juego, así como estrellas fugaces que caen. En Mario Kart DS contiene muchos giros y loopings. En Mario Kart Wii contiene muchas cosas de las antiguas Senda Arco Iris, como las divisiones de la pista de Super Mario Kart, la bajada de Mario Kart 64, las rampas de Mario Kart Super Circuit, el tubo de Double Dash!!, que ahora no es un tubo, sino una Estrella de Lanzamiento de Super Mario Galaxy, y el coloreado de la pista de Mario Kart DS. En Mario Kart 7 destaca por ser una pista sin necesidad de volver al punto de partida, en donde los jugadores tendrán que pasar por unos puntos de control para terminar el circuito, además de que el tema está completamente ambientado en Super Mario Galaxy. Este es el único juego que contiene un túnel giratorio que al usar el modo 3D marea al jugador en la vida real. En Mario Kart 8 incluye órbitas interplanetarias.

Pistas de Sendas Arco Iris 
 Super Mario Kart - Senda Arco Iris (Vuelve en Mario Kart: Super Circuit, Mario Kart 7, Mario Kart 8 por DLC y Mario Kart Tour)
 Mario Kart 64 - Senda Arco Iris (vuelve en Mario Kart 8)
 Mario Kart: Super Circuit - Senda Arco Iris
 Mario Kart: Double Dash!! Senda Arco Iris
 Mario Kart DS - Senda Arco Iris
 Mario Kart Wii -  Senda Arco Iris
 Mario Kart 7 - Senda Arco Iris (Vuelve en Mario Kart Tour)
 Mario Kart 8 - Senda Arco Iris

Zonas 
En todos los juegos de Mario Kart se puede apreciar que hay zonas que pueden perjudicar o beneficiar al corredor, como por ejemplo los vehículos ligeros serán beneficiados en curvas técnicas (de 90 grados) pero serán perjudicados en terracería (tierra o zonas irregulares), al contrario de lo que les sucede a los vehículos pesados, así que antes de comenzar cualquier carrera es recomendable ver que zona es más abundante.

Asfalto, madera y rectas 

Zonas estándares y fáciles de manejar, serán beneficiados los karts medianos. Mayoritariamente pistas de circuitos, caminos públicos y fantasmales
y también algunos castillos de Bowser.

Terracería y zonas irregulares 

Zonas con muchos saltos y baches, suelen ser más fáciles de manejar con vehículos pesados y tipo todo-terreno, normalmente desiertos, caminos rústicos, estadios y coliseos determinados, junglas, circuitos nevados y playas.

Curvas técnicas 

Zonas con curvas de 90 grados, son algo difíciles de superar, se recomienda vehículos ligeros y de buen manejo, en su mayoría las sendas arcoíris y todos los castillos de Bowser.

Recepción 

La serie de Mario Kart ha recibido la aclamación de los críticos y los fanes. Nintendo Power catalogó la serie como una de las mejores experiencias multijugador, citando la diversidad en los modos de juego, así como el valor del entretenimiento encontrado.

Guinness World Records enumeró seis récords establecidos por la serie de Mario Kart, incluyendo "First Console Kart Racing Game", "Best Selling Racing Game" y "Longest Running Kart Racing Franchise". Guinness World Records clasificó al Super Mario Kart original número 1 en la lista de los 50 mejores juegos de consolas de todos los tiempos basado en el impacto inicial y el legado duradero.

La serie ha vendido más de 175 millones de copias. Mario Kart 8 Deluxe es la entrega más vendida de la serie, vendiendo 48.41 millones a partir de septiembre de 2022, y con su lanzamiento inicial en la consola Nintendo Wii U con 8.46 millones de copias vendidas, coloca a Mario Kart 8 como uno de los juegos más vendidos de la historia con un total de 56.87 millones de copias vendidas globalmente.

Referencias

Enlaces externos 

 
 
Franquicias de Nintendo